Christmas Chants é um álbum do projeto Gregorian lançado em 2006.
Em 2008 uma edição especial intitulada Christmas Chants & Visions foi lançada, contendo as músicas do CD original mais dois bônus, e um DVD. O concerto ao vivo foi filmado em 2007 durante uma turnê do álbum pelo Gregorian.

Faixas 
 "Ave Maria"
 "Silent Night (tradicional)"
 "When a Child is Born"
 "Amazing Grace"
 "The First Noel"
 "In The Bleak Midwinter"
 "Pie Jesu"
 "A Spaceman Came Travelling"
 "O Come All Ye Faithful"
 "Gloria in Excelsis"
 "Footsteps in the Snow"
 "Peace on Earth/Little Drummer Boy"
 "Sweeter the Bells"
 "Child in a Manger"
 "Happy Xmas (War is Over)"  (John Lennon)
 "Auld Lang Syne"
 "Last Christmas" (Música Bônus) (estrelando Carolin Fortenbacher)
 "Moment Of Peace" (Versão de natal) (Música Bônus)

Christmas Chants & Visions 

Em 2008, o projeto lançou uma nova versão do álbum: Christmas Chants & Visions, na qual foi precedida pela coletânea Chants & Mysteries.
Este DVD contém cenas do show ao vivo de uma apresentação ao vivo em Berlim, sendo em sua maioria uma coletânea de músicas lançadas em álbuns passados, possuindo duas músicas bônus: "Last Christmas" e "Moment of Piece - Christmas Version".

Faixas

Versão em DVD 
 Ave Maria
 Silent Night
 When A Child Is Born
 Sweeter The Bells
 In The Bleek Midwinter
 Peace On Earth
 Child In A Manger
 Greensleves
 Miracle Of Love
 The Circle
 Mad World
 Crying In The Rain
 Sacrifice
 Kyrie
 Moments Of Peace
 Angels
 Noel Nouvelet
 Hymn
 Happy Xmas War Is Over

Versão em CD 
 Ave Maria
 Silent Night
 When A Child Is Born
 Amazing Grace
 The First Noel
 In The Bleak Midwinter
 Pie Jesu
 A Spaceman Came Travelling
 O Come All Ye Faithful
 Gloria In Excelsis
 Footsteps In The Snow
 Peace On Earth / Little Drummer Boy
 Sweeter The Bells
 Child In A Manger
 Happy Xmas War Is Over
 Auld Lang Syne

Referências 
 
 

Álbuns de 2006
Álbuns de Gregorian
Álbuns produzidos pela Nemo Studio
Álbuns de Natal